Donald (L.) Bitzer (* 1934, East St. Louis), un ingénieur électrique et chercheur en informatique américain 
 Frédéric Bitzer (* 1960, Nancy), un joueur français de water-polo
 (G(ottfried). W(ilhelm).) "Billy" Bitzer (1874, Roxbury  1944), un directeur de la photographie américain
 John R. Bitzer 
 Lloyd Bitzer (* 1931), un rhétoricien américain

Voir aussi 
 la société Bitzer SE, l’un des principaux constructeurs de produits destinés au domaine de la réfrigération

 Bitz
 Bitze
 Bitzius

Références 

Patronyme allemand